

Таскудик — станційне селище, Аксуська міська адміністрація, Павлодарська область
 Таскудик — село, Саркандський район, Жетисуська область

Див. також 
 Таскудук